La familia Galeana está compuesta por:

 Hermenegildo Galeana (1762-1814) Caudillo de la independencia mexicana.
 Juan Pablo Galeana (1760-1814) Hermano de Hermenegildo.
 Juan José Galeana Vargas (1760-1812) Hermano de Hermenegildo.
 Juan José Galeana (1770-1818) Primo de Hermenegildo.
 Pablo Galeana (1780-1844) Sobrino de Hermenegildo.
 Antonio Galeana (1780-1812) Sobrino de Hermenegildo.